Горы Блэкстейрс (, ) — горная система, разделяющая ирландские графства Карлоу и Уэксфорд. У гор расположены поселения Грейгнамана, Банклоди, Боррис, Килтили, Ратньюр, Балливильям, Сент-Маллинс.

Примечания 

Горы Ирландии